USS Colhoun ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Colhoun (DD-85), Zerstörer der Wickes-Klasse, in Dienst gestellt 1918, gesunken 1942
 USS Colhoun (DD-801), Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst gestellt 1944, gesunken 1945

Colhoun